Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die China Open 2017 des Damentennis. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die vom 29. bis 30. September 2017 stattfand.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

WTA Tour 2017
Tennisturnier in Peking